Ла Фелисидад има више значења:

 Ла Фелисидад (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Фелисидад (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Фелисидад (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фелисидад, Трес Ерманос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фелисидад (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Фелисидад (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику